Hrvatska:
 Suvaja (Imotsko polje), potok koji protiče kroz Imotsko polje
 Suvaja (pritoka Ričice), teče kroz Lovinac
 Suvaja (Gračac), naselje u općini Gračac

BiH:
 Suvaja (rijeka u BiH), jedan od tokova Trebižata
 Suvaja (Bosanski Petrovac, BiH), naselje u općini Bosanski Petrovac
 Suvaja (Petrovačko polje), rijeka ponornica u Petrovačkom polju
 Suvaja (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica

Srbija:
 Suvaja (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac